Jabłonowski – polskie nazwisko.

Etymologia
Nazwisko Jabłonowski należy do grupy nazwisk odmiejscowych, powstało poprzez dodanie formantu -ski do nazwy miejscowości Jabłonowo.

Demografia
W 2013 w Polsce zameldowanych było 3220 osób o tym nazwisku, najwięcej w Mławie (345), Warszawie (250) i powiecie nidzickim (184).

Rody szlacheckie
Nazwisko Jabłonowski nosiło kilkanaście polskich rodów szlacheckich. Byli to Jabłonowscy herbu: Grzymała, Jasieńczyk, Nabram, Nałęcz, Prawdzic, Prus I, Prus III, Roch, Trzy Gwiazdy, Zaremba. Trzy rody Jabłonowskich pieczętowały się herbami własnymi o nazwie Jabłonowski. Największe znaczenie w Rzeczypospolitej osiągnęli Jabłonowscy herbu Prus III. Jedna z gałęzi rodu otrzymała tytuł książęcy. Najbardziej znanym przedstawicielem tej rodziny był hetman Stanisław Jan Jabłonowski. Jabłonowscy herbu Grzymała dzierżyli w dawnej Polsce wiele urzędów ziemskich, jedna z linii rodu otrzymała tytuł hrabiowski.

Znani Jabłonowscy

 Anna z Jabłonowskich Leszczyńska h. Prus III (1660 – 1727) – c. Stanisława Jana Jabłonowskiego i Marianny Kazanowskiej, od 1676 żona podskarbiego Rafała Leszczyńskiego, matka króla Polski Stanisława Leszczyńskiego, jej wnuczka Maria Leszczyńska od 1725 królowa Francji (żona Ludwika XV).
 Anna Paulina Jabłonowska (1728-1800) wojewodzina bracławska 

 August Dobrogost Jabłonowski (1769-1791) znany jako książę kozak 
 Felicjan Jabłonowski (zm. 1778) starosta koropecki 

 Katarzyna Ossolińska z Jabłonowskich od 1 maja 1789 r., właścicielka m. Krościenko Wyżne
 Leon Jabłonowski (zm.1844) s. Józefa, odziedziczył Odrzykoń i przyległe miejscowości
 Ludwik Jabłonowski (1810-1887) powstaniec, pamiętnikarz 

 Maksymilian Jabłonowski (1785-1846) senator-wojewoda 
 Roch Michał Jabłonowski (ok. 1712-1780) kasztelan wiślicki

Przypisy

Bibliografia 
 Adam Boniecki: Herbarz polski. T. VIII. Warszawa, 1905.

Polskie nazwiska